Aline Viredaz, née le  à Lausanne, est une journaliste et écrivain vaudoise.

Biographie
Aline Viredaz fait des études classiques puis universitaires à la Faculté des sciences sociales et politiques de Lausanne. Elle devient journaliste en effectuant sa formation au quotidien La Liberté de Fribourg. 

Revenue à Lausanne où elle réside désormais, elle collabore à divers journaux et médias, dont la Radio suisse romande depuis 1979, ainsi que le quotidien 24 heures. 

En 1987, paraît son premier roman aux éditions L'Âge d'Homme : Et Dieu pour témoin, suivi par Là où je vais en 2008 chez Labor et Fides.

Sources 
 
  de couverture de Et Dieu pour témoin

Liens externes 
 
 A D S - Autorinnen und Autoren der Schweiz - Autrices et Auteurs de Suisse - Autrici ed Autori della Svizzera
 Livre: la journaliste Aline Viredaz raconte comment elle s'est approprié la Bible - Protestinfo - Agence de presse protestante
 Aline Viredaz : Là où je vais « Les Éditions Labor et Fides

Journaliste suisse
Écrivain vaudois
Romancière suisse
Collaborateur de 24 heures
Naissance en mars 1953
Naissance à Lausanne
Projet:Valdensia/Articles liés